Józef Młynarczyk (1900–1939) – polski żołnierz Wojska Polskiego.
 Józef Młynarczyk (ur. 1953) – polski piłkarz.